Дивизия Б 2016/2017 — 26-й чемпионат 3-ой молдавской футбольной лиги.

Участники 
В сезоне 2016/17 принимает участие 28 команд, разбитые на 2 группы - Север и Юг; которые играют в 2 тура, итого 26 матчей каждая. 30 сентября команда Большие Котюжаны официально снялась с чемпионата (группа Север) и все её результаты были аннулированы.

Север

Юг

География

Турнирная таблица

Север 

Источник

Юг 

Источник

Статистика чемпионата

См. также  
 Чемпионат Молдавии по футболу 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 FMF

Футбол в Молдавии
Спорт в Молдавии в 2016 году
Спорт в Молдавии в 2017 году